Kubaly kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qubalıbalaoğlan, ort, Hadzjyqabul, 
 Qubalı, ort, Hadzjyqabul, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar